Porto de Moz kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto de Moz (ort), Pará, 
 Porto de Moz (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar